Can Borrell (Mollet del Vallès), masia al Vallès Oriental
 Can Borrell (Sant Cugat del Vallès), masia a Collserola
 Pantà de Can Borrell
 Can Borrell (Vidreres), casa a la Selva
 Can Borrell (Castellar del Vallès) masia modernista del Vallès Occidental
 Can Borrell de Sant Pau, a Sabadell.